Палмер, Эдуард:

 Палмер, Эдуард Ванс (1885—1959) — австралийский писатель.
 Палмер, Эдуард Генри (1840—1882) — английский ориенталист.